Ancistrolepis är ett släkte av snäckor. Ancistrolepis ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Valthornssnäckor
Ancistrolepis